YD peut faire référence à :
 ,
 Floating Crane (grue flottante), selon la liste des codes des immatriculations des navires de l'US Navy.
 Younger Dryas : Dryas récent
 yard, unité de longueur

Yd peut faire référence à :

 revenu disponible (revenu Y moins impôts T)